Тайбэйский кинофестиваль и премия Golden Horse () — кинофестиваль и церемония награждения одноимёнными кинопремиями, ежегодно проводимые в столице Китайской Республики Тайбэе (Тайвань).

Премия Golden Horse является тайваньским эквивалентом премии Академии кинематографических искусств и наук («Оскара») и одной из престижнейших ежегодных наград Тайваня, наряду с  в телеиндустрии и  в музыке. Одновременно она является одной из четырёх наиболее престижных кинонаград китайского региона, наряду с Гонконгской Кинопремией и премиями «Золотой Петух» и «Сто Цветов» КНР.

История 
Фестиваль был основан в 1962  с целью стимулирования развития тайваньского кино, чему был посвящён законодательный акт «Mandarin Film Award Regulation of Year 1962», и стал первым из фестивалей, специализирующихся именно на китайском кино.

Название фестиваля и премии (, то есть «золотой конь») было создано как комбинация первых иероглифов названий архипелагов Цзиньмэнь () и Мацзу (), находящихся под тайваньской юрисдикцией.

Традиция и основные правила фестиваля 
Фестиваль Golden Horse организуется Taipei Golden Horse Film Festival Executive Committee, подчинявшимся в начале своей истории Информационному центру правительства Тайваня, а позже переданным в ведение «Фонду киноразвития Китайской Республики» (The Motion Picture Development Foundation of Republic of China). Номинации подаются организаторам в июле-августе текущего года, шортлист объявляется после двухступенчатого отбора в октябре, после чего окончательные победители избираются жюри тайным голосованием, объявляются и награждаются на широко транслируемой церемонии в Тайбэе (хотя было несколько случаев проведения фестиваля в других крупных городах Тайваня), как правило, в ноябре-декабре, после продолжающегося месяц показа, представляющего часть из номинированных фильмов.

К конкурсу допускаются фильмы любой страны производства (в 1996 из правил было убрано ограничение на участие в конкурсе фильмов КНР), законченные не ранее 1 августа предыдущего года и ранее не участвовавшие в конкурсе в какой бы то ни было форме, удовлетворяющие любому из двух основных критериев:
 Фильм должен быть снят в основном (более чем на 50 %) на любых диалектах китайского языка, либо
 Режиссёр и минимум пятеро членов основной команды создания фильма — по одному из разных категорий, определяемых категориями персональных призов (исполнители главных и второплановых мужских или женских ролей, сценарист, оператор, монтажёр и т. п.) — должны быть китайского происхождения.

Кроме того, к фильмам предъявляется ряд технических требований, определяемых допустимыми условиями показа фильмов до и во время фестиваля.

В состав премии входит статуэтка золотого коня, диплом/сертификат о награждении, а также, для конкурсных категорий, денежный приз от 50 (для персональных призов, за исключением оцениваемых выше лауреатств за лучшую режиссуру и главные мужскую и женскую роли) до 500 тысяч NT$ (за лучший полнометражный художественный кинофильм).

Призы 
 Основные номинации
Лучший полнометражный фильм
Лучший документальный фильм
Лучший анимационный фильм
Лучший короткометражный фильм
Лучший короткометражный анимационный фильм
Лучшая режиссура
Лучшая мужская роль
Лучшая женская роль
Лучшая мужская роль второго плана
Лучшая женская роль второго плана
Лучший режиссёрский дебют
Лучший актёрский дебют
Лучшая экшн-хореография
Лучший оригинальный сценарий
Лучший адаптированный сценарий
Лучшая операторская работа
Лучшие визуальные спецэффекты
Лучшие звуковые спецэффекты
Лучшая арт-режиссура
Лучший грим и дизайн костюмов
Лучшая оригинальная музыка для фильма
Лучшая оригинальная песня для фильма
Лучший монтаж
 Специальные номинации
Выдающийся тайваньский кинематографист года
Премия зрительских симпатий
Премия за особые заслуги
Премия по совокупности жизненных заслуг

Обладатели премии в категории «Лучший художественный фильм» за историю фестиваля 
(по данным официального сайта и сторонних материалов)

Списки «100 величайших фильмов на китайском языке» и «50 величайших режиссёров» 
Аналогично оргкомитету Гонконгской кинопремии несколькими годами ранее, в 2010—2011 годах оргкомитет фестиваля Golden Horse провёл собственный опрос о лучших фильмах за историю китайского кино. Опрос проводился среди профессионалов различных кинематографических и около-кинематографических профессий, включая киноведов, критиков, режиссёров, сценаристов, продюсеров, актёров, технических специалистов, а также других представителей искусства и литературы; как заслуженных, так и молодого поколения. Большинство голосовавших имели тайваньскую «привязку», однако к участию в голосовании были приглашены и кинопрофессионалы Гонконга и Китая, а также специалисты по китайскому кино других стран. Выбор проводился среди любых фильмов на китайских языках, выпущенных в прокат с основания китайской киноиндустрии вплоть до августа 2010 года; каждый из голосующих мог указать до 30 фильмов, которые он посчитал лучшими в китайским кино.

В результате опроса в общий список кандидатов попали 482 фильма от 1933 до 2009 года выхода, из которых, согласно количеству полученных голосов, были сформированы опубликованные в августе 2011 года список «100 лучших фильмов на китайском языке» (фактически включивший 101 кинокартину) и производный от него второй список «50 лучших китайских режиссёров». Первые места в списках заняли соответственно тайваньский фильм «Город скорби» (1989) и режиссёр Хоу Сяосянь — автор этой и ещё шести попавших в список кинокартин.

Список 100 величайших фильмов на китайском языке по версии Golden Horse

Список 50 величайших китайских режиссёров по версии Golden Horse

Примечания

Ссылки 
 金馬獎官方網站  Официальный сайт кинофестиваля и кинопремии.
 Раздел кинопремии  на сайте Internet Movie Database.
 Taiwan Culture Portal: 47th Golden Horse Awards Herald a Renaissance in Taiwan’s Film Industry (in English)
 http://sensesofcinema.com/2004/festival-reports/golden_horse/ 

Кинематограф Китая
Кинопремии Китая
Кинофестивали Китая
Достопримечательности Тайваня
Мероприятия, регулярно проводимые с 1962 года